Anabar – rzeka na Syberii
 Anabar – dystrykt Nauru
 Anabar – okręg wyborczy Nauru